Il singolare del torneo di tennis Sopot Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Ferrer che ha battuto in finale Łukasz Kubot 7-5, 3-6, 6-2.

Teste di serie

 Dick Norman (primo turno)
 Nicolas Coutelot (primo turno)
 Diego Hipperdinger (secondo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)

 Dmitri Vlasov (quarti di finale)
 Didac Perez-Minarro (quarti di finale)
 Jérôme Haehnel (secondo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sopot Challenger 2001